(1948-), un psychologue américain.
 Mark Braverman (1984-), un informaticien et mathématicien.